Мациевская — железнодорожная станция (населённый пункт) в Забайкальском районе Забайкальского края России. Входит в состав городского поселения «Забайкальское».

География 
Станция находится в северной части района, при железнодорожной линии Тарская — Забайкальск ЗЖД, на расстоянии примерно 5 километров (по прямой) к северо-северо-западу (NNW) от посёлка городского типа Забайкальск. Абсолютная высота — 734 метра над уровнем моря. Через населённый пункт проходит автодорога .
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной морозной и малоснежной зимой и тёплым засушливым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −21,8 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 19,4 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 299 мм.
Часовой пояс

История 
Основана в 1899 году как железнодорожная станция «Сибирь». Своё современное название получила в 1901 году в честь военного губернатора Забайкальского области Е.И. Мациевского.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 60,2 %, женщины — соответственно 39,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 79 % из 132 чел.

Инфраструктура 
В населённом пункте функционируют средняя школа, сельский клуб и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть станции состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Забайкальского района